Ilha ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ilha (Pombal)
 Ilha (Santana)